Коппа — многозначный термин.

 Коппа — вышедшая из употребления буква греческого алфавита.
 Коппа — устаревший кириллический знак.
 Коппа, Джованни (1925—2016) — итальянский куриальный кардинал, дипломат.

См. также 
 Копа
 Коппи
 Копп